Kobielscy herbu Jelita – polski ród szlachecki
 Kobielscy herbu Poraj – polski ród szlachecki